Андіно () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Паола Андіно — американська акторка і модель
 Тібурсіо Каріас Андіно — в. о. президента Гондурасу

Іспанські прізвища